Malena est le prénom de
 Malena Alterio (née en 1974), actrice hispano-argentine
 Malena Ernman (née en 1970), chanteuse suédoise
 Malena Morgan, actrice américaine de films pornographiques
 Maléna Rio, chanteuse française de zouk
Maléna Fox (née en 2007), chanteuse arménienne

Malèna est un film sorti en 2000 avec Monica Bellucci

Article connexe